Adrian Moore (Berlin, 1996–) német színész.

Életrajz
Adrian Moore Berlinben élő gimnáziumi tanuló. Szülei Eoin Moore és Elke Weber-Moore rendezők. Nővére Zoe Moore szintén színész.

Első filmszerepét az anyja által rendezett Storno című filmben kapta. Majd szerepelt az apja által rendezett Headlock című filmben. Azután szerepelt a Barátság!, a Lázadó szellem és a Joost Bornstedt című filmekben.

A Lázadó szellem című filmbeli szerepe miatt 2012-ben jelölték a Young Artist Awards 2012-s Best Performance in an International Feature Film - Leading Young Performer (legjobb fiatal színész nemzetközi filmben) díjára, de nem nyerte meg.

Filmográfia
Storno (2002)
Im Schwitzkasten (2005)
Barátság! (2010)
Hiteles másolat (2010)
Lázadó szellem (2011)
SOKO Wismar (2011)
Tetthely (2012)

Fordítás

További információk

Német színészek
1996-ban született személyek
Élő személyek
Berliniek